Der Begriff  Westenhellweg hat mehrere Bedeutungen:

 der Westenhellweg in Dortmund, eine wichtige Einkaufsstraße, deren Ursprünge ins Mittelalter reichen,
 der Naturraum Westenhellweg am Südrand der Westfälischen Bucht.
 als Straßenname erscheint die Bezeichnung in einigen weiteren Städten entlang des historischen Hellwegs.